E585 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 IJzer(II)lactaat, een voedingsstof met E-nummer E585